Čebarkul může být:

 Čebarkul (jezero) – jezero v Čeljabinské oblasti v Rusku
 Čebarkul (město) – město v Čeljabinské oblasti v Rusku